Cet article présente la liste des villes du Panama.

Villes du Panama de plus de 10 000 habitants

Annexes

Sources

Liens externes 

 Bureau National des Statistiques
 City Population

 00
Panama
Ville